Міра́нда — жіноче ім'я, походить від латинського «mirandus» — «гідна захоплення».

Відомі носії 
 Міранда Керр ( 1983) — австралійська супермодель
 Міранда Косгроув ( 1993) — американська актриса і співачка
 Міранда Ламберт ( 1983) — американська артистка й виконавиця пісень у стилі кантрі
 Міранда Мартіно ( 1933) — італійська акторка і співачка
 Марсіо Міранда Фрейташ Роша да Сілва ( 1981) — бразильський футболіст

Відповідності

Див. також 
 Міранда (прізвище)

Англійські імена
Італійські імена